Adrián González (voetballer) (1988), Spaans voetballer.
 Adrián González (honkballer), Mexicaans honkballer
 Adrián González (wielrenner) (1992), Spaans wielrenner.
honkballer